Stara Błotnica – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim, w gminie Stara Błotnica
 Stara Błotnica – gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie białobrzeskim

Zobacz też 
 Błotnica, Błotnica Strzelecka